Лос Дифунтос има више значења:

 Лос Дифунтос, Сан Фернандо (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Дифунтос (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Дифунтос (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику